Carnot er navnet på en fransk familie:

 Lazare Carnot (1753–1823), matematiker og politiker
 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796–1832), matematiker, Lazares ældste søn
 Hippolyte Carnot (1801–1888), politiker, Lazares anden søn
 Sadi Carnot (1837–1894), Hippolytes søn, fransk præsident 1887–1894
 Marie Adolphe Carnot (1839–1920), Hippolytes søn, ingeniør og kemiker

Steder
 Carnot (Centralafrikanske Republik) er opkaldt efter Sadi Carnot
 Carnot (månekrater) - et nedslagskrater på Månen.